Krzyż świętego Jerzego – symbol, rodzaj krzyża
 Krzyż Świętego Jerzego – odznaczenie Imperium Rosyjskiego
 Krzyż Świętego Jerzego – odznaczenie Federacji Rosyjskiej

Zobacz też 
 Order Świętego Jerzego – ordery w wielu krajach
 Medal Świętego Jerzego – odznaczenie Imperium Rosyjskiego
 Krzyż Jerzego – odznaczenie Wielkiej Brytanii
 Medal Jerzego – odznaczenie Wielkiej Brytanii